Juana de Francia (mayo de 1351 - Béziers, 16 de septiembre de 1371), también llamada Blanca, fue la única hija del rey Felipe VI de Francia y de su segunda esposa, Blanca de Navarra. Juana nació póstumamente ya que su padre había muerto nueve meses antes de su nacimiento.

Vida 
Los abuelos maternos de Juana eran Felipe III de Navarra y la reina Juana II de Navarra. Sus abuelos paternos eran Carlos de Valois y Margarita de Anjou.

Juana tenía dos medios hermanos del primer matrimonio de su padre con Juana de Borgoña: Juan II de Francia y Felipe de Valois, duque de Orleans. Después de la muerte de Felipe VI, Blanca se retiró a Neaufles-Saint-Martin, cerca de Gisors, en la región de Normandía.

En 1370, Juana fue comprometida con el infante Juan, duque de Girona, hijo y heredero del rey Pedro IV de Aragón. El contrato matrimonial fue firmado el 16 de julio de 1370. Al año siguiente Juana partió desde Francia hacia Aragón para casarse con el infante, falleciendo en el camino el 16 de septiembre de 1371, en Béziers. Su prometido acusó a la matrona Bonanada de haber causado la muerte de Juana mediante el uso de la hechicería, una acusación inmediatamente desacreditada por la reina, quien recriminó al infante por haber hecho caso a las malas lenguas, ordenando el retorno inmediato de la matrona a la corte.

Blanca de Évreux, la madre de Juana, falleció el 5 de octubre de 1398, veintisiete años después de su hija. Están enterradas juntas en la basílica de Saint-Denis, la necrópolis de los reyes de Francia, al norte de París.

Ancestros

Referencias 

Hijas de Francia del siglo XIV de la dinastía de Valois
Fallecidos en 1371
Nacidos en 1351